Svetovna jakostna snooker lestvica 2007/08: svetovna jakostna snooker lestvica, na kateri je najboljših 82 igralcev v sezoni 2007/08.

Opombe
 Ding Junhui (#9), Mark Selby (#11) in Ryan Day (#16) so postali novi člani prve šestnajsterice. Prav tako so Graeme Dott, Shaun Murphy, Neil Robertson in Allister Carter dosegli najvišje uvrstitve svojih karier.
 Jimmy White je padel s 35. na 60. mesto, potem ko je bila za njim najmanj uspešna sezona dotlej, saj si je ob 6450 točkah iz sezone 2005/06 v sezoni 2006/07 nabral skromnih 5725 točk.
 Bivši četrti igralec sveta Matthew Stevens je s 14. padel na 20. mesto. 
 Barry Hawkins in Anthony Hamilton sta oba izpadla iz prve šestnajsterice, potem ko sta v njej preživela le eno sezono. Hawkinsova nova uvrstitev je bil 19. mesto, Hamilton pa je zasedel 26. mesto. 
 Mark Allen se je povzpel po lestvici, saj je z 62. napredoval na 29. mesto. Jamie Cope si je prav tako prvič v karieri priboril mesto v prvi dvaintrideseterici, z 48. se je povzpel na 22. mesto. 
 Trije igralci so se znova prebili v dvaintrideseterico: Dave Harold (s 36. na 30. mesto), Dominic Dale (s 40. na 31. mesto) in Gerard Greene (z 39. na 32. mesto).
 Pet igralcev je izpadlo iz dvaintrideseterice: James Wattana (#33), David Gray (#35), Alan McManus (#38), Andy Hicks (#41) in Robert Milkins (#47).
 Andrew Higginson se je s 110. vzpel na 44. mesta, s čimer je skočil za 66 mest. 
 Judd Trump se je dvignil za 21 mest, z 72. je napredoval na 51. mesto.  
 Tony Drago je padel z 52. na 68. mesto in tako izpadel iz najboljših 64 igralcev.

Viri

 Snooker arhiv Chrisa Turnerja: svetovna lestvica (2000/01 - 2009/10) 
 WWW Snooker: svetovna lestvica 2007/08 

2007/08
2007 v snookerju
2008 v snookerju